Marco Polo – wenecki kupiec i podróżnik

Filmy i seriale 
 Marco Polo – amerykański serial telewizyjny z 2014 roku;
 Marco Polo – amerykański horror z 2009 roku;
 Marco Polo – amerykański film przygodowy z 2007 roku;
 Marco Polo – amerykańsko-ukraiński film przygodowy z 1998;
 Marco Polo – włoski miniserial z 1982;
 Marco Polo – francusko-włoski film przygodowy z 1961 roku;
 Marco Polo – amerykański film przygodowy z 1938 roku;

Inne 
 Bus Marco Polo Wratislavia 1992 (do 2007 pod nazwą Marco Polo) – firma z siedzibą we Wrocławiu
 Lotnisko Marco Polo – międzynarodowy port lotniczy w Wenecji
 CMA CGM Marco Polo – od listopada 2012 największy kontenerowiec
 Marco Polo – kanadyjski producent muzyczny

Zobacz też 
 Marcopolo